

Geografia

Austria 
 Eschenau – comune nel distretto di Lilienfeld (Bassa Austria)
 Eschenau – ex comune ora frazione di Vitis, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Eschenau im Hausruckkreis – comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)
 Eschenau im Pinzgau – ex comune ora frazione di Taxenbach, comune nel distretto di Zell am See (Salisburghese)

Germania 
 Eschenau – ex comune ora frazione di Obersulm, comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Eschenau – ex comune ora frazione di Runkel, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Eschenau – ex comune ora frazione di Sankt Julian, comune nel circondario di Kusel (Renania-Palatinato)
 Eschenau – ex comune ora frazione di Vellberg, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)